O Aberto dos Estados Unidos Feminino de Golfe é um torneio de golfe que se disputa anualmente nos Estados Unidos desde 1946 e faz parte do Circuito LPGA.

Vencedoras

Ligações externas

Competições de golfe feminino